«Герои Олимпа. Метка Афины» () — американский приключенческий роман в жанре фэнтези 2012 года, написанный Риком Риорданом. Сюжет основан на греческой мифологии и римской мифологии. Это третья книга из цикла Герои Олимпа, спин-оффа серии Перси Джексон и Олимпийцы, а также сиквел романа «Сын Нептуна» и приквел книги «Дом Аида». «Метка Афины» была переведена на другие языки и выпущено в твёрдом и мягком переплётах, электронной книги и аудиокниги.

История разворачивается вокруг объединения греческих и римских полубогов Аннабет Чейз, Перси Джексона, Лео Вальдеса, Пайпер МакЛин, Джейсона Грейса, Хейзел Левеск и Фрэнка Чжана, как было предсказано в «Пророчестве Семи». Повествование ведётся от третьего лица, поочерёдно фокусируясь между персонажами Аннабет, Лео, Пайпер и Перси. 

«Метка Афины» была положительно принята критиками за юмор, персонажей и другие элементы. Критике подверглись медленное развитие сюжета, действие и другие аспекты.

Сюжет 
Через шесть месяцев после событий «Пропавшего героя», Лео Вальдес построил летающую трирему Арго II, используя её как средство передвижения для полубогов в Грецию и Рим, чтобы не допустить возрождения Геи. Он, Джейсон Грейс, Пайпер МакЛин и Аннабет Чейз в сопровождении тренера Хеджа прибывают в лагерь Юпитера, чтобы встретиться с Перси Джексоном и римскими полубогами Фрэнком Чжаном и Хейзел Левеск. Аннабет, в ходе обсуждения поиска с претором лагеря Юпитера Рейной, приходит к выводу, что для объединения греческих и римских полубогов против Геи, они должны сначала найти Афину Парфенос, гигантскую статую Афины, которая была украдена римлянами у греков в древние времена и спрятана где-то в Риме. При этом, статуя может быть обнаружена только детьми Афины благодаря содействию их матери, однако никому из них так и не удалось успешно завершить поиск. Тем не менее, фантом, посланный Геей, берёт под контроль Лео и вынуждает его учинить взрыв в лагере, подстрекая параноика авгура, Октавиана, убедить римлян, что греки представляют угрозу и должны быть уничтожены.

Семь полубогов сбегают из лагеря Юпитера и ненадолго приземляются у Большого Солёного озера. Лео встречается с Немезидой, которая дарит ему печенье с предсказанием, которое поможет ему позже, однако приведёт к ужасным последствиям. Перси, Джейсон и Пайпер встречаются с Бахусом в Канзасе. Под приказу Геи два фантома овладевают Перси и Джейсоном, а затем и Лео, однако Пайпер заставляет их дать клятву на реке Стикс, что те больше не вселятся в них. Перси, Фрэнк и Хедж сталкиваются с Форкием и его сестрой Кето в океанариуме Джорджии во время поиска информации о планах Геи, впоследствии отправляя одного из своих детей, гигантскую Сколопендру, в погоню за ними. На протяжении всего путешествия между полубогами и Лео возникает напряжение, когда он узнаёт, что предыдущий парень Хейзел является его прадедушкой, который выглядел в точности, как он. Ко всему прочему, герои отправляются на спасение Нико ди Анджело, захваченного гигантами во время поиска Врат Смерти. Преследуя знак Афины в форте Самтер в Чарльстоне, римляне устраивают засаду для полубогов, но Рейна решает позволить Аннабет продолжить поиски Афины Парфенос, напомнив, что их следующая встреча больше не будет дружеской. После этого Аннабет находит карту метки Афины, и возвращается на корабль благодаря Перси и Джейсону, сражающимся как единое целое.

Пересекая Атлантический океан, Арго II подвергается нападению со стороны Сколопендры, а Лео, Фрэнк и Хейзел ненадолго отправляются под воду вместе с братьями Хирона ихтиокентаврами. Прибыв в Рим, герои избегают стычки с Геркулесом в Гибралтарском проливе и проплывают через Средиземное море, встречая Хрисаора на пути. Затем группа разделяется, а Хедж остаётся охранять корабль. Перси, Джейсон и Пайпер исследуют Колизей, Фрэнк, Хейзел и Лео идут спасать Нико, а Аннабет отправляется искать Афину Парфенос. Перси и Джейсон побеждают Эфиальта и Ота, гигантов-близнецов, захвативших Нико, с помощью Бахуса. Фрэнк, Хейзел и Лео оказываются в ловушке, подстроенной фантомами. Используя свое печенье с предсказаниями, Лео спасает их. Аннабет, тем временем, преодолевает множество испытаний, в конце концов сталкиваясь с Арахной и одерживая над ней верх прибегая к хитрости, после чего та попадает в Тартар. Полубоги сохраняют Афину Парфенос и спасают Нико, однако Арахна использует свою оставшуюся паутину и тянет Аннабет и Перси за собой в Тартар. Перед падением, Перси просит Нико встретить их на другой стороне Врат Смерти. Лео, который понимает, что падение Перси и Аннабет являются «последствиями», упомянутыми Немезидой, чувствует личную ответственность и вместе со своими друзьями отправляется  в Грецию.

Главные герои 

 Аннабет Чейз — дочь Афины (у римлян известна как Минерва). Ей было поручено найти и вернуть Афину Парфенос, статую, которая поможет объединить греков и римлян. Девушка Перси Джексона. 
 Лео Вальдес — сын Гефеста (у римлян известен как Вулкан). Некоторое время был одержим фантомом, посеяв вражду между греческими и римскими полукровками. Винит себя за судьбу Перси и Аннабет.
 Пайпер МакЛин — дочь Афродиты (у римлян известна как Венера). Обладает даром очарования. Девушка Джейсона Грейса.
 Перси Джексон — сын Посейдона (у римлян известен как Нептун), который недавно оправился от амнезии, а также бывший претор лагеря Юпитера. Парень Аннабет Чейз. 
 Джейсон Грейс — сын Юпитера (у греков известен как Зевс) и претор лагеря Юпитера, который недавно оправился от амнезии, после того, как Гера украла его память. Парень Пайпер МакЛин.
 Хейзел Левеск — дочь Плутона (у греков известен как Аид). Недавно вернулась к жизни. Девушка Фрэнка Чжана. 
 Фрэнк Чжан — сын Марса (у греков известен как Арес) и наследник Посейдона. Парень Хейзел Левеск. Недолго соперничает с Лео за чувства Хейзел. 
 Тренер Глисон Хедж — сатир, хранитель лагеря полукровок. Хедж сопровождает героев на борту Арго II. 
 Нико ди Анджело — сын Аида. Он отправляется в Тартар, чтобы закрыть Врата Смерти, однако попадает в плен к Эфиальту и Оту.

Разработка 
Рик Риордан начал работу над «Меткой Афины» с момента завершения «Сына Нептуна». Он сотрудничал с Джоном Рокко для создания обложки книги. 

Во время своего тура по продвижению последней книги из цикла Наследники богов под названием «Тень змея», Риордан прочёл часть первой главы «Метки Афины». Обложка и полная первая глава были опубликованы 1 июня на веб-сайте Disney Heroes of Olympus. 27 сентября Риордан подтвердил, что книга будет напечатана в США в 3500000 экземплярах.

Выпуск книги 
«Метка Афины» была выпущена 2 октября 2012 года. С тех пор книга была переведена на другие языки и выпущена в твёрдом и мягком переплётах, электронной книги и аудиокниги. За первую неделю было продано около 237 000 экземпляров.

Критика 
Книга была положительно принята критиками. Кэрри Р. Уэдон из Common Sense Media оценила её на 4/5, отметив, что «повествование быстро развивающегося фэнтезийного квест-приключения через семёрку различных героев, которые заслуживают почти равного внимания, может перегрузить историю», добавив: «иногда действие прекращается, и читатели хотят снова вернуться к своему старому приятелю Перси», в то же время подводя итог: «в целом, все герои был хорошо раскрыты». Карен Рут из Hypable высоко оценила «фирменный юмор» Риордана, а также то как «забавные моменты хорошо балансируют с эмоциональными сценами», а «повествование периодически замедляется, чтобы оценить ситуацию со стороны каждого героя».

Kirkus Reviews заявил, что изначально темп повествования затягивается, когда полубоги разрешают свои отношения и пытаются переосмыслить пророчество, в том числе видят кошмарные сны, в то же время положительно отмечая, что темп разгоняется в середине сюжета, а также начинают появляться элементы юмора. Помимо этого, было отмечено отсутствие напряжения, характерного ранним книгам Риордана. В завершении обзора Kirkus подвёл итог: «в этой книги действительно проявляется заразительная любовь Риордана к его тематике, даже несмотря на то, что тот рискует собственными персонажами». The Horn Book Magazine, напротив, назвал продолжение саги «динамичным», а персонажей — «приятными, сильными и глубокими». Зак Далзелл из Scholastic Corporation заключил: «роман наполнен увлекательной мифологией, захватывающим духом приключений и интригующими любовными историями с оттенком фирменного юмора полубогов Риордана», добавив: ««Метка Афины» не оставит читателей разочарованными, поскольку легенда о Перси Джексоне продолжает свой путь на всех парусах».

Немногие рецензенты, в том числе Мейн Ортис из GMA Network, подвергли критике повествование романа со стороны различных персонажей. По мнению Ортис, подача сюжета через разных героев утомляла, а из-за сходства сюжета книги с предыдущими работами Риордана история была «местами скучной и предсказуемой». Также, она отметила многократное повторение терминов подружка и парень, завив, что «употребление терминов было сверх необходимым, для того, чтобы понять, кто с кем состоит в отношениях». Тем не менее, Ортис похвалила развитие персонажей и концовку за её клиффхэнгер. The Guardian же назвал книгу «лучшей из цикла на данный момент», но как и Ортис подверг критики фокусирование повествования на разных героях, выделив ключевую роль Аннабет, Перси и Джейсона. В противовес их мнению, Бенджамин Бош из KidsReads оценил подачу сюжета через нескольких героев: «каждый герой — это глоток свежего воздуха происходящему, а уникальные особенности персонажей привносят больше интереса», добавляя: «есть много персонажей, которых нужно перебирать, но каждому отведена собственная роль, и все их действия и сюжетные линии идеально сочетаются друг с другом».

Ребекка Фишер из Fantasy Literature оценила книгу на 3,5/5, написав: «хотя роман в некоторой степени страдает от синдрома промежуточной книги без начала и окончания, Риордан следит за тем, чтобы поиски Аннабет оставались ключевой темой истории, позволяя ей проложить курс в отрыве от растянувшегося повествования». Отметив, что повествование «иногда может немного провисать», Фишер высоко оценила «чудное чувство стиля Риордана» и «современные обновления греческой и римской мифологии». Booklist также положительно высказался о сочетании различных элементов, отметив: «смесь юмора и хоррора делает оба аспекта более яркими».

Продолжение 
Книга «Дом Аида» была выпущена 8 октября 2013 года. 7 октября 2014 была издана «Кровь Олимпа», завершающая часть серии.

Примечания

Ссылки 
 The Heroes of Olympus series site from publisher Disney (readriordan.com)
 Rick Riordan Myth Master at publisher Penguin Books (UK)
 

Фэнтезийные книжные серии
Герои Олимпа